III Европейские игры 2023 (; ) — пройдут в польском городе Кракове в 2023 году. Также соревнования примут ряд городов Малопольского воеводства. Все олимпийские виды спорта, проводимые на Европейских играх 2023 года, предоставят возможности для квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, Франция. Церемония открытия и закрытия пройдёт на стадионе Таурон Арена Краков.

Виды спорта 

Предварительный список видов спорта для Игр 2023 года был согласован следующим образом:

 Стрельба из лука
 Синхронное плавание
 Бадминтон
 Баскетбол 3x3
 Пляжный гандбол
 Брейк-данс
 Гребля на каноэ
 Спринт на каноэ
 Гребной слалом
 Велоспорт
 Шоссейный велоспорт
 Езда на горных велосипедах
 Фехтование
 Художественная гимнастика
 Дзюдо
 Карате
 Современное пятиборье
 Горный бег
 Регби-7
 Стендовая стрельба
 Прыжки с трамплина
 Настольный теннис
 Триатлон
 Волейбол
 Пляжный волейбол
 Волейбол
 Тяжелая атлетика
 Борьба

Виды спорта, которые были подтверждены, являются:

 Стрельба из лука
 Лёгкая атлетика
 Бадминтон
 Баскетбол 3x3
 Пляжный гандбол
 Пляжный футбол
 Бокс
 Брейк-данс
 Гребной слалом
 Велоспорт
 Фехтование
 Дзюдо
 Карате
 Кикбоксинг
 Современное пятиборье
 Падель
 Прыжки с трамплина
 Стендовая стрельба
 Спортивное скалолазание
 Настольный теннис
 Тхэквондо
 Текбол
 Триатлон

Выбор города 

В проведении у себя в 2023 году III Европейских игр выразил свою заинтересованность ряд стран и городов, такие как Манчестер (Великобритания), Хайфа (Израиль), Казань (Россия), Катовице (Польша). Позже Катовице было заменено на Краков из-за отсутствия мотивации, в случае победы, проводить игры.
Последним днем подачи заявки было 31 мая 2019 года. На тот момент кроме Кракова никто не подал заявку на проведение игр. 6 июня 2019 ЕОК неофициально объявил городом проведения Европейских игр 2023 Краков.

Официальное название Кракова городом-хозяином игр прошло 21 июня 2019 года в Минске.

Инвестиции в инфраструктуру Кракова 

 расширение ул. Иголомской
 модернизация ул. 29 Ноября,
 реконструкция ул. Фатимской,
 реконструкция ул. Королевы Ядвиги,
 расширение ул. Красные Маки вместе со строительством тротуара от ул. Любостронь до пересечения с ул. Бобжинского/Бунша
 расширение ул. Вробела,
 строительство системы связи для поддержки Университетской Больницы в Прокоциме
 строительство пешеходного моста пешком-на велосипеде Гжегорски-Заблоце
 расширение улицы Рогожинского
 расширение ул. Весевского наряду с расширением улицы Закарчим
 программа модернизации дорог, тротуаров, трамвайных путей и велосипедных дорожек Кракова.

Трансляции 
  — TVP
  — TF1 Group

Финансирование 

Краков заявил, что ему нужно финансирование от польского правительства, чтобы приступить к подписанию контракта с принимающим городом. Пресс-секретарь мэрии Кракова Яцек Майхровский заявил, что город согласился принять Игры «только при условии, что правительство субсидирует необходимую инфраструктуру». Майхровский сказал, что не подпишет соглашение до тех пор, пока правительство не внесет законодательство, поддерживающее организацию мероприятия, что привело к предположениям, что Катовице, первоначальный город заявки, и регион Силезия могут в конечном итоге принять Игры. В заявлении ЕОК говорится, что они «тесно сотрудничают с организаторами» и по-прежнему «уверены», что Краков подпишет контракт с принимающим городом.

В начале марта 2021 года ЕОК вступил в переговоры с силезскими официальными лицами, чтобы обсудить возможность совместного проведения мероприятия в регионе. Сообщалось, что Краков и польское правительство пришли к соглашению о финансировании к концу марта 2021 года.

Примечания

Ссылки 

Европейские игры 2023